Wuxi Classic 2010 — пригласительный снукерный турнир в Китае. Проходил в Уси (), провинция Цзянсу (), с 3 по 6 июня 2010 года. Полное название турнира — Rundili 2010 World Snooker Wuxi Classic.

Победителем турнира стал Шон Мёрфи, переигравший в финале Дин Цзюньхуэя, в третий раз подряд вышедшего в финал домашнего турнира, со счётом 9:8.

Результаты 

До полуфинала все матчи играются до 5 побед, полуфинал — до 6 побед, финал — до 9 побед.

Первый раунд 
Матч 1:  Марко Фу 5:2 Лян Вэньбо Матч 2:  Стивен Хендри 5:3 Сяо Годун  Матч 3:  Райан Дэй 5:4 Юй Дэлу  Матч 4:  Марк Селби 3:5  Тянь Пэнфэй

Плей-офф

Финал

Сенчури брейки 

 134, 131 Марко Фу
 129 Марк Селби
 125, 113, 101, 100 Шон Мёрфи
 108 Дин Цзюньхуэй

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 
 Результаты турнира 

Jiangsu Classic
2010 год в снукере